Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fussballclub Basel 1893 nelle competizioni ufficiali della stagione 2016-2017.

Stagione

Maglie e sponsor

Rosa

Calciomercato

Sessione estiva (dal 10/06 al 30/09)

Risultati

Super League

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa Svizzera

Fase a eliminazione diretta

Champions League

Fase a gironi

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Note 

2016-2017